Propria (von lateinisch proprius „eigen“, „zugehörig“) ist:

 ein qualifizierender Zusatz bei anderen (insbesondere medizinischen und juristischen) Begriffen:
 Manu propria (lat. Phrase: heißt „Mit eigener Hand“) 
 Lamina propria (lat. „Eigenschicht“), eine unter Epithelien anzutreffende Schicht aus Bindegewebe
 Arteria hepatica propria (Leberarterie), eine Arterie der Leber
 eine brasilianische Stadt im Bundesstaat Sergipe, siehe Propriá